Nodulosphaeria är ett släkte av svampar. Nodulosphaeria ingår i familjen Phaeosphaeriaceae, ordningen Pleosporales, klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Nodulosphaeria